Marina Grande – Capri
 Marina Grande – Scilla
 Marina Grande – Sorrento